Sodupe steht für:

 Sodupe (Bizkaia), eine Ortschaft in der spanischen Provinz Bizkaia

Sodupe ist der Familienname folgender Personen:

 Mar Sodupe, Schauspielerin